Anethum patulum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné och Benjamin Daydon Jackson. Anethum patulum ingår i släktet dillsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dillsläktet
patulum